Ancelot ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-François Ancelot (1794–1854), französischer Dramatiker und Bibliothekar
 Virginie Ancelot (1792–1875), französische Schriftstellerin und Künstlerin